Klein-Brabant (België), een regio in de provincie Antwerpen
Klein-Brabant (Nederland), een buurtschap in de gemeente Sluis